PZL TS-11 Iskra — польский двухместный реактивный учебно-боевой самолёт, основным назначением которого являлась лётная подготовка пилотов ВВС.

PZL TS-11 был первым реактивным самолётом, разработанным в Польше. Работа по разработке данного самолёта началась в 1957 г., первый прототип поднялся в воздух 5 февраля 1960 года. Следующие два прототипа, в марте и июле 1961 г. Главным конструктором был Тадеуш Солтык — отсюда и обозначение TS.

ТS-11 Искра-бис, выпускался с 1963 г. Серийно производился до 1987 года (построено 424 самолёта). 50 самолётов было экспортировано в Индию в 1975 г., а затем ещё 26 в 1990 году.

Тактико-технические характеристики 

 Год ввода на вооружение — 1963
 Размах крыла — 10,06 м
 Длина самолёта — 11,15 м
 Высота самолёта — 3,50 м
 Площадь крыла — 17,50  м²
 Масса, кг — пустого самолёта — 2560
 нормальная взлётная  — 3734
 максимальная взлётная — 3840
 Максимальная скорость, км/ч — на высоте 5000 м — 720
 Практическая дальность — 1250 км
 Практический потолок — 11000 м
 Экипаж — 2 чел

Ссылки 
  
 Учебно-тренировочный самолёт TS-11 «Искра»

См. также 

Учебные самолёты
Самолёты Польши
Самолёты PZL